Michel Carré kan syfta på: 

* Michel Carré (1821–1872), fransk librettist och dramatiker
 Michel Carré (1865–1945), fransk regissör och skådespelare

Se även 
 Michiel Carree